Pocahontas (ok. 1595-1617) – północnoamerykańska Indianka, której życie stało się kanwą dla wielu romantycznych historii

 Pocahontas (film 1994)
 Pocahontas (film 1995)
 Pocahontas 2: Podróż do Nowego Świata (1998)
 Pocahontas – poemat epicki amerykańskiej poetki Lydii Howard Sigourney
 Pocahontas – poemat amerykańskiej poetki Virginii Carter Castleman

Miejscowości w USA:
 Pocahontas – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Randolph
 Pocahontas – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Bond
 Pocahontas – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Pocahontas
 Pocahontas – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Cape Girardeau
 Pocahontas – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Tazewell
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Pocahontas (ang. Pocahontas County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Pocahontas (ang. Pocahontas County) – w stanie Wirginia Zachodnia

Zobacz też 
 Pokahontaz – zespół muzyczny